— древнейшее произведение по вьетнамской истории, составленное в бытность династии Чан. Написано на классическом китайском языке вэньяне.

История написания 
Исторический труд лишён цельного повествования и написан был разными авторами.

Авторство первых двух книг приписывают До Тхиену (жил в XII веке). С 1127 по 1140 он написал труд «Шы ки» («Исторические записки»), где были описаны события от 207 года до н. э. до конца правления Ли Нян-тонга (1072—1127) из династии Поздние Ли. В произведении нашло сильное отражение буддийское мировоззрение автора.

Работа До Тхиена была переработана 1233—1240 годах чиновником-конфуцианцем Чан Тю Фо, который также написал следующую книгу свода, в которой описывались события с 1128 до 1225 годы. Труд свой он озаглавил «Вьет ти» («Записки о Вьете»).

В 1377—1388 к историческому своду был присовокуплен список девизов правления династии Чан, и он был озаглавлен как «Дайвьет шы лыок» («Краткая история Дайвьета»). На рубеже XIV—XV веков произведение попало в Китай, где за ним уже окончательно закрепилось название «Вьет шы лыок». С тех пор оно оставалось почти неизменным, не считая незначительных правок китайских редакторов.

В книгах освещены подробности политической, духовной, хозяйственной жизни вьетнамского общества той эпохи.

Структура 
«Вьет шы лыок» состоит из трёх книг-куенов:
 Первый куен: рассказ о древних вьетских племенах и возникновении вьетнамской государственности до воцарения династии Поздние Ли. В основе первой книги, вероятно, лежит более раннее произведение;
 Второй куен: период от Ли Тхай-то (1009—1028) до Ли Нян-тонга (1072—1127);
 Третий куен: период от Ли Тхан-тонга (1127—1138) до Ли Хюэ-тонга (1211—1224).

На русском языке 
 Перевод И. М. Машкиной, 1978 год:
 Цзюань I. Часть 1
 Цзюань I. Часть 2
 Цзюань I. Часть 3
 Цзюань II. Часть 1
 Цзюань II. Часть 2
 Цзюань II. Часть 3
 Цзюань II. Часть 4
 Цзюань III. Часть 1
 Цзюань III. Часть 2
 Цзюань III. Часть 3
 Цзюань III. Часть 4
 Перевод А. Б. Полякова, 1980 год:
 Книга 1;
 Книга 2;
 Книга 3.

Примечания

Литература 
 Никитин A.B. «Дай Вьет шы лыок» в книжных собраниях и книжных сериях Китая (хранение, копирование, редактирование и издания) // Традиционный Вьетнам. Сборник статей. Вып. I. М., 1993. с. 28-58

Книги 1377 года
Труды по истории Вьетнама